Суткус () — литовская фамилия. Известные носители:

 
 Суткус, Бруно (1924—2003) — немецкий снайпер литовского происхождения.
 Суткус, Витаутас (род. 1949) — советский и литовский шахматист.
Суткус, Робертас (1955—2008) — советский и литовский шахматист.